Cent je lahko:

 enota za maso; 1 cent = 100 kg
 angleška in ameriška trgovska enota za maso; 1 cent = 45,359 kg
 evrocent je stotinka osnovne denarne enote
 cent (glasba) - logaritmična merska enota

Glej tudi 
 centi-